Зи́скинд — еврейское мужское личное имя (вариант имени Александр) и образованная от него патронимическая фамилия. Известные носители:

 Зискинд, Аарон (1903—1991) — американский фотограф.
 Зискинд, Евгений Моисеевич (1926—1986) — украинский советский артист цирка, режиссёр, искусствовед.
 Зискинд, Марсель (род. 1979) — датский кинооператор.
 Зискинд, Яков Маркович (1912—1989) — русский советский писатель, драматург, сценарист.

См. также 
 Зискин
 Зюскинд